Halliste est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
 Halliste, un petit bourg de la commune de Mulgi en Estonie
 Halliste, une ancienne commune d'Estonie
 Halliste, une rivière d'Estonie